Елизавета Воронцова:
 Воронцова, Елизавета Ксаверьевна (1792—1880) — статс-дама, почётная попечительница при управлении женскими учебными заведениями, фрейлина, кавалерственная дама ордена Святой Екатерины.
 Воронцова, Елизавета Романовна (1739—1792) — фаворитка Петра III, фрейлина.